Hacohen (hébreu : הכהן) est un patronyme porté notamment par :

ordre alphabétique
  (1898-1984), homme politique israélien ;
  (1932- ), homme politique, écrivain et rabbin israélien ;
 Moshe Hacohen (1874-1950), rabbin tunisien.

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Patronyme juif
Patronyme hébreu